.

Origine e diffusione
Significa "la gratitudine appartiene a Dio" in igbo.

Onomastico 
È un nome adespota, cioè privo di santo patrono; l'onomastico può essere festeggiato il 1º novembre, per la ricorrenza di Ognissanti.

Persone

Note

Prenomi di origine igbo
Prenomi igbo sia maschili che femminili
Nomi teoforici